Marmara är ett släkte av fjärilar. Marmara ingår i familjen styltmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Styltmalar
Marmara